Bob Clark kan syfta på:

Bob Clark (friidrottare)
Bob Clark (filmskapare)